Флаг Марии́нско-Поса́дского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий официальным символом муниципального образования, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

История 
Чтобы получить свой герб и флаг с императорской короной Мариинскому Посаду понадобилось около 20 лет.

Флаг города Маринского Посада полностью отражает его историю и это первый в Чувашии (и один из первых в Поволжье) официальный городской флаг, который прошёл Государственную экспертизу в Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации.

Герб и флаг города Мариинский Посад утверждены 20 мая 1999 года решением районного Собрания депутатов второго созыва. 14 декабря 2000 года главным герольдмейстером России Г. В. Вилинбаховым было подписано свидетельство о том, что флаг на основании решения Геральдического совета при Президенте Российской Федерации внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации за № 578. Автором нового герба и флага является местный геральдист Вадим Анатольевич Шипунов, описания которых позднее были включены в «Устав Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» в качестве официальных символов города.
 
В настоящее время флаг активно используется в патриотическом воспитании учащихся, в том числе и на таких массовых молодёжных мероприятиях, как районные юнармейские игры «Зарница и Орлёнок» — 2012. В 2011 году во время визита главы города Мариинский Посад в Батыревский район, он подарил символ города — официальный флаг города Мариинский Посад — гостеприимным хозяевам. Флаг и герб Мариинского Посада стали основным элементом эмблемы празднования 400-летия Дома Романовых в Мариинско-Посадском районе, в том числе на выставке в физкультурно-спортивном комплексе «Мариинскй».

Описание 
«Голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображения фигур из герба города: золотистой, украшенной золотистыми и голубыми самоцветами, с золотистыми лентами, короны Императрицы над золотистыми горами с зелёными вершинами, видимыми одна за другой».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба города Маринского Посада.

В голубом поле золотая малая Императорская корона (корона императрицы), которая витает над золотой Государевой горой с двумя изумрудными вершинами, расположенной на правом живописном берегу Волги с крутыми склонами и холмами.

Корона символ государственности, принадлежность к царской фамилии. Корона расположена на голубом фоне. Голубой цвет — это дух истины. Завершением короны является крест — это знамение победы над смертью. Крест есть символ, четырёх сторон света. Корона символизирует императрицу Марию Александровну, супругу Александра II, в честь которой в своё время был назван город.

Таким образом, на флаге города Мариинского Посада отражено его название и месторасположение.

Примечания

Ссылки 
 www.vexillographia.ru: г. Мариинский Посад (Чувашия)